Румянцев, Фёдор:
 Румянцев, Фёдор Васильевич (род. 1961) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Румянцев, Фёдор Селиверстович (1916—1988) — полковник авиации, Герой Советского Союза.